Міський футбольний клуб «Тиквеш» 1930 або просто «Тиквеш» () — професіональний північно-македонський футбольний клуб з міста Кавадарці, виступає у Другій лізі.

Досягнення

Статистика виступів

Відомі гравці 
  Ванче Шиков
  Бобан Янчевський
  Драган Димитровський

Відомі тренери 
  Андон Дончевський

Примітки

Література 
Karovski, Ilija; (1996) (in Macedonian). ФК Тиквеш 1930–1995 (FK Tikvesh 1930–1995).

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу в соціальній мережі Facebook
 Профіль клубу на сайті soccerway.com
 Профіль клубу на сайті transfermarkt.com
 Профіль клубу на сайті zerozero.pt
 Профіль клубу на сайті soccerpunter.com
 Профіль клубу на сайті footballdatabase.eu
 Профіль клубу на сайті worldfootball.net
 Профіль клубу на сайті foot.dk
 Профіль клубу на сайті globalsportsarchive.com
Футбольні клуби Північної Македонії
Футбольні клуби, засновані 1930